Wieki ciemne – okres w historii starożytnej Grecji
 Wieki ciemne – okres w średniowieczu
 Wieki ciemne – okres w ewolucji Wszechświata
 Wieki ciemne – amerykański musical z 1967 roku

Zobacz też 
 Dark Ages – album grupy Soulfly